Кожевников — хутор в Шпаковском районе (муниципальном округе) Ставропольского края России.

До 16 марта 2020 года входил в состав городского поселения Город Михайловск.

География 
Расстояние до краевого центра: 23 км. Расстояние до районного центра: 12 км.

История 
Основан в 1835 году. Название Кожевников связано с появившимися здесь начале XX века кожевенными предприятиями.

Входил в состав Шпаковского сельсовета Шпаковского района. 29 декабря 1998 года Законом Ставропольского края Шпаковский сельсовет был упразднён в связи с преобразованием центра района села Михайловского в город районного подчинения Михайловск. Сельские населённые пункты — хутора Балки, Кожевников, Подгорный перешли в административное подчинение города Михайловска без изменения их статуса.

Население 

По данным переписи 2002 года, 89 % населения — русские.

Примечания 

Населённые пункты Шпаковского района